Rubistein ist der Familienname folgender Personen:

 Elías Rubistein (1920–2005), argentinischer Tangosänger und -komponist, siehe Elías Randal
 Luis Rubistein (1908–1954), argentinischer Komponist, Liedtexter und Journalist

Siehe auch:
 Rubinstein